Election  – film del 1999 diretto da Alexander Payne
Election  – film del 2005 diretto da Johnnie To